Náoussa est le nom de deux villes en Grèce :
Náoussa (Paros), sur l'ile de Paros.
Náoussa (Imathie), en Imathie.

C'est aussi le nom d'une appellation de vin : .